Межконтинентальный кубок по мини-футболу 2013 проходил с 27 по 30 июня 2013 года в Гринсборо (Северная Каролина). В турнире приняли участие 6 клубов из разных стран мира.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Финальный этап

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Ссылки
 Результаты матчей Межконтинентального кубка по мини-футболу 2013

Международные клубные соревнования по мини-футболу
Июнь 2013 года